(signifiant « dragon de Daur ») est un genre éteint de dinosaures Dromaeosauridae de la formation de Longjiang du Crétacé précoce (Aptien) en Chine. Le genre contient une seule espèce, , connue par un squelette presque complet. Daurlong représente la première occurrence décrite d'une région intestinale préservée chez un Theropoda étroitement lié aux oiseaux.

Découverte et dénomination 

Le spécimen holotype, IMMNH-PV00731, a été découvert dans les sédiments de la formation Longjiang (localité de Pigeon Hill) du Banner autonome de Morin Dawa Daur, en Mongolie intérieure, en Chine. Cette localité est datée de l'âge Aptien de la période du Crétacé précoce. Il s'agit d'un spécimen presque complet d'un individu, y compris un crâne presque parfaitement articulé. Un squelette partiel d'anoure a également été conservé sur la dalle de l'holotype.

En 2022, Daurlong wangi a été décrit comme un nouveau genre et une nouvelle espèce de dinosaures Theropoda Dromaeosauridae par Xuri Wang  sur la base de ces restes. Le nom générique, « Daurlong », combine une référence à la nation Daur avec le chinois « 龙 » (« lóng »), qui signifie « dragon ». Le nom spécifique, « wangi », honore Wang Junyou, le directeur du musée d'histoire naturelle de Mongolie intérieure.

Description 

Daurlong était un Dromaeosauridae de taille moyenne, mesurant environ  de long. Le spécimen préservé est 85% de la taille de l'holotype de Tianyuraptor, et 93% de la taille de l'holotype de Zhenyuanlong. Le crâne fait environ 94 % de la longueur du fémur, et les membres antérieurs font moins de 60 % de la longueur des membres postérieurs. Le spécimen conserve un plumage à l'arrière du crâne et du cou, ainsi que sur les bords de la queue. Le fossile ne comprend pas de rémiges et de rectrices pennées, comme chez Zhenyuanlong. Une couche bleutée conservée dans la cage thoracique du spécimen de Daurlong correspond à la piste intestinale observée dans l'holotype de Scipionyx.

Classification 
Dans leurs analyses phylogénétiques, Wang  (2022) ont retrouvé Daurlong comme un membre des Dromaeosauridae, dans un clade contenant Tianyuraptor et Zhenyuanlong. Le cladogramme ci-dessous montre les résultats de leurs analyses phylogénétiques.

Publication originale

Liens externes

Notes et références

Notes

Références 

Theropoda
Taxon fossile décrit en 2022
Genre de dinosaures non aviens (nom scientifique)
Paléontologie en Chine
Taxon fossile non connu en Paleobiology Database